Adolf IV – hrabia Bergu od 1246
 Adolf IV – hrabia Holsztynu od 1225 do 1238 roku